«Небесный гость» — фантастический приключенческий роман русского советского писателя-фантаста Александра Беляева. Роман был впервые опубликован в 1937 году в газете «Ленинские искры». Произведение ведает нам о космическом путешествии группы ученых.

История 
Роман был впервые опубликован в 1937 году в газете «Ленинские искры».

Аннотация 
Тюменев открыл двойную звезду, которая должна пролететь в непосредственной близости от Солнечной системы. Когда она пройдет в самом близком расстоянии от Земли, то оторвёт часть земной атмосферы и несколько тысяч кубических километров океанской воды, которые должны упасть на одну из планет той звезды. Его друг, академик Шипольский, сконструировал аппарат для глубоководных экспедиций прочнее межпланетной ракеты и если поместить его в рассчитанном месте океана, можно будет достичь небесной гостьи. Это - путешествие во славу науки с билетом в один конец.

Сюжет

Персонажи 
 Тюменев 
 Академик Шипольский, друг Тюменева

Примечания

Ссылки 

Романы 1937 года
Романы Александра Беляева
Научно-фантастические романы
Космос в фантастической литературе